Az 1987-1988-as első osztályú magyar labdarúgó-bajnokságot a Honvéd nyerte a Tatabánya és az Újpesti Dózsa előtt. Kiesett a Debrecen és a Kaposvár. A bajnokság átlagnézőszáma 7 959 fő volt, a legtöbb nézője a Ferencvárosnak volt a Rába ETO és a Honvéd előtt.

Détári Lajost, az Eintracht Frankfurthoz szerződött klasszist, meghívták a világválogatottba. A Wembley Stadionban rendezett Anglia-Világválogatott eredménye 3-0 lett.

Végeredmény 

A bajnok Budapesti Honvéd SE játékosai
Disztl Péter (30) – Sallai Sándor (30), Disztl László (30), Csuhay József (28), Cseh András (24) – Sikesdi Gábor (25), Gyimesi László (21), Fitos József (29) – Sass János (29), Fodor Imre (30), Kovács Kálmán (30).
Játszott még: Romanek János (21), Lippai Sándor (19), Csehi Tibor (9), Bodonyi Béla (6), Dajka László (4), Kerepeczky György (3), Urbányi István (3), Breznay Attila (1), Linka Gábor (1).
Edző: Bicskei Bertalan
Az ezüstérmes Tatabányai Bányász játékosai
Kiss Imre (28) – Vincze József (29), Lakatos Károly (28), Udvardi Endre (27), Szalma József (26) – Moldván Miklós (28), Csapó Károly (26), Schmidt István (26), P. Nagy László (24) – Plotár Gyula (29), Vincze István (29).
Játszott még: Kiprich József (24), Zircher György (23), Hegedűs István (12), Dobesch Gyula (8), Emmer László (5), Tarlósi István (2), Szabó László (1).
Edző: Temesvári Miklós
A bronzérmes Újpesti Dózsa játékosai
Gróf Attila (18) – Schneider István (29), Varga József (23), Szélpál László (25), Szabó András (23) – Kozma István (30), Kovács Ervin (30), Steidl Sándor (27) – Schróth Lajos (25), Rostás Sándor (28), Katona György (30).
Játszott még: Herédi Attila (26), Balogh István (19), Kecskés Zoltán (18), Kakas László (13), Eszenyi Dénes (8), Szlezák Zoltán (8), Mundi Viktor (2), Aczél Zoltán (1), Dobos Sándor (1), Kardos József (1), Klink Zoltán (1), Waszner Gábor (1).
Edző: Göröcs János

Kereszttáblázat

Díjak

Góllövőlista

Nézőszám

Források 
 Magyar bajnoki szezonok 1981-1996 
 A magyar bajnokságok nézőszámstatisztikái 1987-1999 között
 Nemzetisport.hu
 

Magyar 1
Magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok